Saint-Siméon peut désigner :
 Toponymie
 Saint-Siméon (Bonaventure), municipalité de paroisse canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de Bonaventure
 Saint-Siméon (Charlevoix-Est), municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est
 Saint-Siméon (Eure), commune française de l'Eure
 Saint-Siméon (Orne), commune française de l'Orne
 Saint-Siméon (Seine-et-Marne), commune française de Seine-et-Marne
 Saint-Siméon, quartier d'Auxerre
 Rivière Saint-Siméon (Baie-des-Chaleurs), un affluent la rive Nord de la baie des Chaleurs, coulant dans la MRC de Bonaventure, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Saint-Siméon, municipalité de la province de Hatay, dans le sud de la Turquie
 Voir aussi
 Saint-Siméon-de-Bressieux, commune française de l'Isère,
 Le monastère de Saint-Siméon, en Haute-Égypte.
 L’église Saint-Siméon-le-Stylite, en Syrie.
 L’église Saint-Siméon de Bouliac.
 L’église Saint-Siméon de L’Huisserie. 
 L’église Saint-Simon-Saint-Jude de Metz. 
 Utopia Saint-Siméon, salle de cinéma de Bordeaux

 Personnaliés
Voir 

Homonymie de toponyme